Anatomia: Òrgan amb la capacitat de detectar la llum. Vegeu Ull (òrgan).
 Arquitectura: 
 El forat d'un pont per on passa l'aigua. Vegeu Pont.
Ull de bou, obertura circular en un edifici. Vegeu Ull de bou.
 Fotografia: Ull de peix, un tipus d'objectiu fotogràfic. Vegeu Objectiu ull de peix.
 Mitologia escandinava: Déu de l'esquí i l'arc. Vegeu Ull (déu).
 Òptica: Ull nu, percepció visual sense l'ajut d'un equipament especial com ara un telescopi o un prismàtic. Vegeu Ull nu.
 Tipografia: L'ull del caràcter és el conjunt d'elements tallats a la superfície del tipus i que conformen el caràcter o lletra. L'ull mitjà és la part central de l'ull del caràcter en sentit vertical. Vegeu Ull mitjà.